Komitat Nógrád
 Nógrád – miejscowość na Węgrzech w tymże komitacie